Az alábbi lista Johann Sebastian Bach kantátáit tartalmazza. Műveinek teljes listája itt olvasható.

A listában használt rövidítések magyarázata

A - alt
B - basszus
BC - basso continuo
BWV - Bach-Werke-Verzeichnis
Cdc - corno da caccia
Cla - trombitakürt
Cnt - cink
Cor - Kürt
Cs - csembaló
Fag - fagott
Fl - fuvola vagy furulya
Fld - flauto dolce
Flp - piccolo fuvola
Flt - harántfuvola
Lt - lituus (vagy B-kürt)
Ob - oboa
Oda - oboa d’amore
Odc - oboa da caccia
Org - orgona
Rec - furulya
S - szoprán
T - tenor
Tdt - tromba da tirarsi
Ti - üstdob (timpani)
Tle - taille de hautbois
Tr - trombita
Trb - harsona
Va - brácsa
Vc - cselló
Vda - viola d’amore
Vcp - violoncello piccolo
Vdg - viola da gamba
Vlt - violotta
Vn - hegedű
Vno - kontrabasszus hegedű
Vns - szólóhegedű

Egyházi kantáták

Világi kantáták

Források
bach-cantatas.com

Kantáták